Niemcy:
 Gesundbrunnen – dzielnica Berlina
 Gesundbrunnen – dzielnica Budziszyna
 Gesundbrunnen – dzielnica Halle (Saale)

Inne:
 Stadion am Gesundbrunnen – były stadion

Zobacz też:
 Berlin-Gesundbrunnen